povijesno ime za grad Veneciju
 metonimijski izraz za Mletačku Republiku (tal. Repubblica di Venezia) nazvanu prema njezinu glavnom gradu Mletcima